Internationella öspelen 1985 hölls på Isle of Man.

Medaljutdelning

Idrottsgrenar

Externa länkar
 IslandGames.net - 1985

1985 på Isle of Man
1985
Sportåret 1985
Sport på Isle of Man